Sony Ericsson Open 2007 — профессиональный теннисный турнир, в 23-й раз проводившийся в Ки-Бискейне, Майами на открытых хардовых кортах. Мужской турнир входил в серию ATP Masters, а женский — в серию турниров 1-й категории WTA.

Соревнования были проведены на кортах Tennis Center at Crandon Park, с 21 марта по 1 апреля 2007 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 мужчины одиночки —  Роджер Федерер
 женщины одиночки —  Светлана Кузнецова
 мужчины пары —  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный
 женщины пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл  Гильермо Каньяса со счётом 6-3, 6-2, 6-4.
 Джокович выигрывает свой 2й в сезоне и 4й за карьеру одиночный титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Джокович выигрывает свой 1й титул на турнирах серии Masters.
 Каньяс выходит в свой 2й в сезоне и 15й за карьеру одиночный финал на соревнованиях тура ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Жюстин Энен со счётом 0-6, 7-5, 6-3.
 Уильямс выигрывает свой 2й одиночный турнир в сезоне и 28й за карьеру в туре ассоциации.
 Энен выходит в свой 3й в сезоне и 47й за карьеру одиночный финал на соревнованиях тура ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Мартина Дамма /  Леандера Паеса со счётом 6-7(7), 6-3, [10-7].
 Братья Брайаны выигрывают свой 3й в сезоне и 36й за карьеру совместный парный титул на соревнованиях ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур обыграли  Кару Блэк /  Лизель Хубер со счётом 6-4, 3-6, [10-2].
 Реймонд выигрывает свой 3й в сезоне и 63й за карьеру парный титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Стосур выигрывает свой 3й в сезоне и 20й за карьеру парный титул на соревнованиях тура ассоциации.

См. также 
 Sony Ericsson Open

 ATP Тур 2007 года
 WTA Тур 2007 года

 Серия ATP Мастерс
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Март 2007 года
Апрель 2007 года
2007